Чкалове́  (до 1939 - Юдіндорф) — село в Україні, у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить 677 осіб.

Історія 
12 червня 2020 року, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від № 726-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області», увійшло до складу Великоолександрівської селищної громади.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації  Великоолександрівського району увійшло до складу Бериславського району.

Село тимчасово окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року.

Звільнене ЗСУ 22 жовтня 2022 року.

Примітки

Посилання 

 Погода в селі Чкалове

Джерела 
 Сайт територіальної громади

Села Херсонської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню